Bitwa pod Kockiem (1809) – stoczona 5 maja 1809 podczas wojny polsko-austriackiej 1809.
 Bitwa pod Kockiem (VI 1831) – stoczona 17 – 20 czerwca 1831 podczas powstania listopadowego.
 Bitwa pod Kockiem (IX 1831) – stoczona 12 września 1831 podczas powstania listopadowego.
 Bitwa pod Kockiem (1863) – stoczona podczas powstania styczniowego.
 Bitwa pod Kockiem (1920) – stoczona 14 – 16 sierpnia 1920 podczas wojny polsko-bolszewickiej 1919–1920 w ramach bitwy warszawskiej.
 Bitwa pod Kockiem (1939) – stoczona 2 – 6 października 1939 w czasie kampanii wrześniowej.